

Geografia
 La Bosse – comune francese nel dipartimento del Doubs, Franca Contea
 La Bosse – comune francese nel dipartimento della Sarthe, Paesi della Loira

Musica 

 Bosse – Cantante tedesco

Onomastica
 Bosse – diminutivo del nome proprio di persona scandinavo Bo